Mužská dvouhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl slovenský tenista Martin Kližan, kterého ve čtvrtfinále vyřadil český hráč Tomáš Berdych.

Vítězem se stal šestý nasazený 31letý Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jenž ve finále zdolal belgickou turnajovou trojku Davida Goffina po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–1. V úvodní polovině duelu měl nepřesvědčivé podání, ovšem v závěrečné fázi již dominoval, když od stavu 4–6 a 4–4 získal osm z devíti závěrečných her. Ve vzájemných zápasech proti Belgičanovi se posunul do aktivní bilance 4–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour, když přerušil 17měsíční období bez trofeje.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2017
ATP World Tour 2017